Großsteingrab Tollerup steht für:

 Großsteingrab Tollerup 1
 Großsteingrab Tollerup 2
 Großsteingrab Tollerup 3
 Großsteingrab Tollerup 4